Prunum är ett släkte av snäckor. Prunum ingår i familjen Marginellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Prunum